Hemispingus reyi é uma espécie de ave da família Thraupidae.

É endémica da Venezuela.

Os seus habitats naturais são: regiões subtropicais ou tropicais húmidas de alta altitude.

Está ameaçada por perda de habitat.

Referências 

Hemispingus
Aves da Venezuela
Aves descritas em 1885